Saxby peut référer à :

 Saxby Gale : une tempête tropicale qui a frappé l'est du Canada en 1869 ;
 Saxby : Poste à commandes individuelles pour aiguillage de trains créé par la société Saxby   ;

Patronymie
 John Saxby (1821-1913):Industriel et inventeur anglais installé en France, créateur de la société Saxby spécialisée dans la signalisation et des enclenchements ferroviaires.
 Kerry-Anne Saxby-Junna (1961- ) est une athlète australienne spécialiste de la marche athlétique.
 Tamika Saxby (1993-), joueuse de squash australienne

Prénom 
 Saxby Chambliss : un politicien américain.
 
Patronyme anglais
Prénom anglais
Prénom masculin
Homonymie de prénom